{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (89801) - || 2002 AM151 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89802) - || 2002 AC155 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89803) - || 2002 AD155 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89804) - || 2002 AO157 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89805) - || 2002 AM159 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89806) - || 2002 AL160 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89807) - || 2002 AY160 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89808) - || 2002 AC162 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89809) - || 2002 AM166 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89810) - || 2002 AF170 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89811) - || 2002 AH176 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89812) - || 2002 AK178 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89813) - || 2002 AR181 || 5 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89814) - || 2002 AX181 || 5 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89815) - || 2002 AB186 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89816) - || 2002 AN187 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89817) - || 2002 AB189 || 10 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89818) Jureskvarč || 2002 AX203 || 2 januari 2002 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (89819) - || 2002 BN1 || 19 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (89820) - || 2002 BX2 || 18 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89821) - || 2002 BM3 || 20 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89822) - || 2002 BW3 || 18 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89823) - || 2002 BE9 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89824) - || 2002 BP11 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89825) - || 2002 BA15 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89826) - || 2002 BH15 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89827) - || 2002 BE22 || 21 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89828) - || 2002 BY28 || 19 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89829) - || 2002 BQ29 || 20 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89830) - || 2002 CE || 1 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89831) - || 2002 CW4 || 5 februari 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (89832) - || 2002 CQ5 || 4 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (89833) - || 2002 CE8 || 4 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89834) - || 2002 CB10 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89835) - || 2002 CM12 || 7 februari 2002 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| (89836) - || 2002 CM15 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89837) - || 2002 CZ23 || 6 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89838) - || 2002 CJ31 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89839) - || 2002 CE32 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89840) - || 2002 CV37 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89841) - || 2002 CM41 || 7 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89842) - || 2002 CZ48 || 3 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (89843) - || 2002 CT58 || 13 februari 2002 || Farpoint || G. Hug
|-
| (89844) - || 2002 CP64 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89845) - || 2002 CQ64 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89846) - || 2002 CK69 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89847) - || 2002 CN72 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89848) - || 2002 CK73 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89849) - || 2002 CF76 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89850) - || 2002 CD77 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89851) - || 2002 CE80 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89852) - || 2002 CY82 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89853) - || 2002 CJ84 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89854) - || 2002 CC89 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89855) - || 2002 CZ92 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89856) - || 2002 CE93 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89857) - || 2002 CL95 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89858) - || 2002 CK96 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89859) - || 2002 CS117 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (89860) - || 2002 CL120 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89861) - || 2002 CF124 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89862) - || 2002 CM125 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89863) - || 2002 CV126 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89864) - || 2002 CH128 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89865) - || 2002 CP129 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89866) - || 2002 CW130 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89867) - || 2002 CP139 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89868) - || 2002 CO141 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89869) - || 2002 CB142 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89870) - || 2002 CS142 || 9 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89871) - || 2002 CU143 || 9 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89872) - || 2002 CZ144 || 9 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89873) - || 2002 CT158 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89874) - || 2002 CL160 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89875) - || 2002 CP173 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89876) - || 2002 CF182 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89877) - || 2002 CD199 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89878) - || 2002 CL207 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89879) - || 2002 CH211 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89880) - || 2002 CZ216 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89881) - || 2002 CG219 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89882) - || 2002 CS221 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89883) - || 2002 CS223 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89884) - || 2002 CS226 || 5 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89885) - || 2002 CP228 || 6 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89886) - || 2002 CT230 || 14 februari 2002 || Cerro Tololo || Deep Lens Survey
|-
| (89887) - || 2002 CD238 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89888) - || 2002 CW239 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89889) - || 2002 CD245 || 13 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89890) - || 2002 CX248 || 15 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (89891) - || 2002 CQ256 || 4 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89892) - || 2002 CE257 || 5 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89893) - || 2002 CX265 || 7 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89894) - || 2002 CO272 || 8 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89895) - || 2002 CY274 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89896) - || 2002 CG275 || 9 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89897) - || 2002 CC279 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89898) - || 2002 CY279 || 7 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89899) - || 2002 CT291 || 11 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89900) - || 2002 CJ293 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten